Simpson Peak steht für:

 Simpson Peak (Antarktika) im Enderbyland
 Simpson Peak (Kanada) in British Columbia